Roda JC in het seizoen 2008/09 (mannen)
 Roda JC in het seizoen 2008/09 (vrouwen)